Ненянг

 Ненянг, Ваули — руководитель восстания ненецкой бедноты в 1820-40-е годы.
 Ненянг, Любовь (1931—1996) — ненецкая писательница и поэтесса.